Heyn ist der Familienname von:
 Heyn, sächsisches Adelsgeschlecht

 Antje Heyn (* 1979), deutsche Animationsregisseurin
 August Heyn (1879–1959), deutscher Lehrer und Reformpädagoge
 August Heyn (Maler) (1837–1920), deutscher Maler 
 Bertha Heyn, Pseudonym von Bertha Frederich (1823–1882), deutsche Schriftstellerin
 Bojan Heyn (* 1990), deutscher Schauspieler
 Carl Heyn (1834–1906), deutscher Landschaftsmaler und Grafiker
 Christopher Heyn, US-amerikanischer Filmschaffender und Buchautor
 Emil Heyn (1867–1922), deutscher Eisenhütteningenieur, Mitbegründer der Metallkunde und Metallographie
 Fritz Heyn (1849–1928), deutscher Unternehmer und Lokalpolitiker
 Immanuel Heyn (1859–1918), protestantischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Iván Heyn (1977–2011), argentinischer Politiker
 Joachim Christoph Heyn (* 1718), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister
 Johann Heyn (1709–1746), evangelischer Theologe und Prediger
 Karl Heyn (1834–1906), deutscher Landschaftsmaler 
 Otto Heyn (1860–1920), deutscher Jurist, Währungstheoretiker und Syndikus der Handelskammer in Nürnberg
 Patrick Heyn (* 1971), deutscher Schauspieler
 Piet Pieterszoon Heyn (1577–1629), holländischer Freibeuter
 Rudolf Heyn (1835–1916), deutscher Architekt, Rektor der Technischen Hochschule Dresden 
 Volker Heyn (* 1938), deutscher Komponist
 Walter Heyn, deutscher Innenarchitekt 
 Walter Thomas Heyn (* 1953), deutscher Komponist
 Willi Heyn (1910–??), deutscher Hindernisläufer
 Wolfram Heyn (1943–2003), Abgeordneter des Hessischen Landtags

Siehe auch:
 Hayn
 Hein
 Hain (Begriffsklärung)
 Heyne
 Hine
 Buchhandlung Heyn